KNVB beker 2019/20 (mannen)
 KNVB beker 2019/20 (vrouwen)